Petraeus oder Peträus ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist latinisiert aus Petersen mit der Bedeutung Sohn des Peter.

Namensträger 
 David Petraeus (* 1952), US-amerikanischer General; Direktor der CIA 2011–2012 
 Heinrich Petraeus (1589–1620), deutscher Mediziner und Autor
 Hieronymus vom Stein (auch: Petraeus; 1550–1595), deutscher Rechtswissenschaftler
 Nicolaus Peträus (1569–1641), deutscher lutherischer Theologe

Siehe auch 
 Petreus, Petreius
 Peterson, Petersson 
 Pettersson, Petterson 
 Pederson, Pederssøn
 Petersen, Peterssen, Pettersen
 Pedersen
 Pietersen, Pieterson

Familienname
Patronym